Слободан Глумац може бити:
 Слободан Глумац (1919—1990), новинар, преводилаци и сценариста.
 Слободан Глумац (1930), зоолог